, был первым учеником по дзюдо у основателя дзюдо Дзигоро Кано. Его имя находится на первой линии книги учеников Кодокана. Томита и Сиро Сайго стали первыми обладателями чёрных поясов в истории дзюдо. Томита был известен как один из «Четырёх Королей Кодокана» за свои достижения в соревнованиях против джиу-джитсу школ во времена образования Кодокана. Он был награждён седьмым даном посмертно 13 января 1937 года.

Семья 
Сын Томиты, Цунэо Томита () (1904—1967), был известным писателем своего времени. Акира Куросава снял фильм , известный также как «Гений дзюдо», по одноименному роману Томиты.

Примечания 

Дзюдоисты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты Японии
Родившиеся в Сидзуоке